Брестов () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. Расположен в восточной части Словакии в южной части Низких Бескидов в долине Глбокого потока, который втекает в Восточно—Словацкой низменности.

История 
Древнее лемковское село. Впервые упоминается в 1567 году.

В селе есть римо-католический костел с 1928 года.

Население 
В селе проживало 574 человек на 2011 год.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 97,05 %
 украинцы — 0,92 %
 русины — 0,55 %
 чехи — 0,18 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 89,50 %
 греко-католики — 6,45 %
 православные — 0,37 %
 протестанты — 0,18 %
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 3,50 %

Примечания

Ссылки 
 сайт села
 данные про село на сайте www.e-obce.sk
 данные об национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии

Населённые пункты Словакии